
Molekulska formula -{C10H15NO3}- se može odnositi na:
 Etilnorepinefrin
 DME (psihodelik)
 Metanefrin